Sony Ericsson WTA Tour Championships 2005 - tenisowy turniej z cyklu Sony Ericsson WTA Tour Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 2005 roku został rozegrany w dniach 8 listopada - 13 listopada w Los Angeles.

Gra pojedyncza

Uczestniczki turnieju

Faza grupowa

Grupa zielona 
Wyniki

Tabela

Grupa czarna 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Pula nagród

Gra podwójna

Uczestniczki turnieju

Drabinka

Półfinały

Finał

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie WTA

2005 w tenisie ziemnym
2005
2005 w Kalifornii